Мейтленд (Мейтланд),  — фамилия и топоним британского происхождения.

Люди 
 Джон Мейтленд, 1-й герцог Лодердейл (1616—1682) — английский государственный деятель.
 Мейтленд, Дональд (1922—2010) — британский дипломат.
 Мейтленд, Роберт (1924—2010) — шоссейный велогонщик.
 Мейтленд, Фредерик Уильям (1850—1906) — юрист, историк и преподаватель.
 Мейтленд, Перегрин (1777—1854) — колониальный администратор.
 Мейтленд, Бет (род. 1958) — американская актриса мыльных опер.
 Мейтланд, Томас (1759—1824) — британский офицер и колониальный губернатор, генерал-лейтенант.
 Мейтланд, Уильям (1525—1573) — шотландский государственный деятель, государственный секретарь в период правления королевы Марии Стюарт.

Названия 
 Мейтленд (Новый Южный Уэльс) — город в Австралии.